Соревнования по парусному спорту проводятся на летних Азиатских играх начиная с 1970 года (кроме Игр 1974 года).

Виды соревнований 
 О — открытые соревнования
 М — мужские соревнования
 Ж — женские соревнования
 См — соревнования смешанных экипажей

Медальный зачёт 
суммарно медали для страны во всех видах соревнований

Примечания

Ссылки 
 Международная федерация парусного спорта
 Азиатская федерация парусного спорта (Asian Sailing Federation, ASAF)
 Официальный сайт Азиатского совета Международного олимпийского комитета

Виды спорта на летних Азиатских играх
Азиатские игры